Technický prostředek je široký abstraktní pojem, kterým je možno označit prakticky jakékoliv technické zařízení. Jako termín nebo součást termínu je použit například v těchto souvislostech: 

 technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, v zákoně zmiňováno i zkráceně jako technický prostředek, lidově botička
 osobní technický prostředek, synonymní legislativní zkratkou osobní přepravník, typicky vozítko segway
 antiradar (technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích).
 radar k měření rychlosti vozidel (technické prostředky používané při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)
 jako technický prostředek je dále zmiňována například brzda, návěstidlo, multimediální technické prostředky, technické prostředky ke zpracování informací, technické prostředky k autentizaci (například hardwarový klíč, privátní klíč, smart card atd.),počítačová síť, technický prostředek závodníka (například jízdní kolo nebo jiné závodní vozidlo), součásti železničního zabezpečovacího zařízení, součásti elektrického pohonu, zařízení užívaná ženijním vojskem, technické prostředky k zabránění omylům, technické prostředky k proměně dekorací v divadle a nesčetné množství dalších zařízení nebo pomůcek.  

Technika